Carl von Ossietzky ist der Name folgender Person:
 Carl von Ossietzky (1889–1938), deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger

Carl von Ossietzky steht zudem für:
 Carl von Ossietzky (Denkmal), Denkmal in Berlin-Pankow
 Carl-von-Ossietzky-Medaille (Friedensrat der DDR)
 Carl-von-Ossietzky-Medaille des Berliner Vereins Internationale Liga für Menschenrechte
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Oldenburg
 Carl-von-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik der Stadt Oldenburg
 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg „Carl von Ossietzky“, siehe Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Carl von Ossietzky ist der Name folgender Schulen